1957 Голяма награда на Пескара е единственото състезание за Голямата награда на Пескара и седми кръг от сезон 1957 във Формула 1, провежда се на 18 август 1957 година на пистата Пескара в Пескара, Италия.

Състезанието привлича над 200 000 хиляди зрители.

Състезание

Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Пескара